Ngan Chau kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Flat Island (ö i Hongkong), 
 Round Island (ö i Hongkong), 

Robotskapade Hongkongförgreningar